Panonychus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Yokoyama 1929. Panonychus ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Panonychus